Příjmení Hofírek, přechýleně Hofírková, nosí více osobností:

 Pavel Hofírek (* 1947) – český charitativní pracovník a politik
 Pavel Hofírek (lední hokejista) (* 1960) – český lední hokejista
 Pavel Hofírek (duchovní) (* 1970) – český farář a děkan Římskokatolické církve

Rozcestníky - příjmení
Česká příjmení